Budka ist der Familienname folgender Personen:

 Borys Budka (* 1978), polnischer Politiker
 Herbert Budka (* 1946), österreichischer Neurologe
 Julia Budka (* 1977), österreichische Ägyptologin
 Nicetas Budka (1877–1949), ukrainischer Bischof, Märtyrer, Seliger
 Václav Budka (* 1969), tschechischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Butka